Veneder bezeichnet als eine Namensvariante die

 Veneter östlich der Weichsel
 Veneter in Oberitalien